Куносићи могу да буду:

 Куносићи (Илијаш), насељено мјесто у општини Илијаш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Куносићи (Вареш), насељено мјесто у општини Вареш, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ